S&M (abbreviazione di sadomasochismo) può riferirsi a:
 S&M – album dal vivo dei Metallica del 1999
 S&M – singolo di Rihanna del 2011